Tourrettes (Var) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
 Tourrettes (Drôme) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy